Le mot déplacement désigne originellement un changement de position. Il a pris ensuite un sens différent dans divers domaines.

Sciences et techniques

Construction navale 
 En architecture navale, le déplacement est une mesure de la masse de liquide déplacée par la partie immergée d'un navire.

Informatique 
 Le déplacement de fichier fait appel à des processus de transmission, copie et suppression du fichier source à déplacer.

Mathématiques 
 En géométrie, un déplacement est une isométrie affine qui conserve l'orientation de l'espace affine euclidien.

Physique 
 Le vecteur déplacement (ou, simplement, le déplacement) d'un point matériel ou d'un objet est le vecteur reliant une ancienne position à une nouvelle. Le travail d'une force, par exemple, est égal au produit de la force par le déplacement de son point d'application. Quand la direction du vecteur déplacement est fixe et connue on peut aussi appeler déplacement la valeur algébrique du vecteur.
 Dans un matériau diélectrique le déplacement électrique (ou induction électrique) est un champ vectoriel, produit du champ électrique par la permittivité du milieu.

Lettres et sciences humaines 
 En linguistique, le déplacement est la capacité d'un langage à référer à des entités absentes ou inexistantes ; c'est aussi un synonyme de permutation.
 En logistique, les déplacements sont les  de personnes et de marchandises d'un  à un autre.
 En psychanalyse, le déplacement est un mécanisme de défense déplaçant la valeur, et finalement le sens.

Droit humanitaire international 
 La migration forcée, ou déplacement forcé de population ;
 Les déplacés internes ;
 Les personnes déplacées.